Многослойное поселение Санный Мыс — древнее поселение в Хоринском районе Республики Бурятия. Имеет несколько культурных слоёв, самый древний из которых датируется в пределах 20—25 тыс. лет назад. Первоначально удалось выделить семь культурных горизонтов, в 2006 году была предложена несколько иная хронологическая интерпретация, расширенная до 10. В одном из таких культурных слоёв было обнаружено древнее жилище. Это была первая находка подобных сооружений в исследованных районах этого края. 

К памятнику Санный Мыс также относят могильные комплексы эпохи бронзы (культуры плиточных, фигурных могил и курганов-керексуров) и эпохи средневековья (могилы-курганы кочевников от хунну до ранних монголов).

Один из известных памятников Забайкалья. Памятник природы и археологии.

Географические положение 
Расположен в районе с. Санномыск, в 15 км на восток от с. Удинск или в 35 км ниже с. Хоринска, в среднем течении р. Уда, на её на правом берегу, на высоком мысу, у юго-восточного подножия горной гряды Тапхар Хоринский (Санномысcкий Тапхар или просто гора Санный Мыс) в средне-удинской впадине. Отделена от пойменной террасы реки узкой площадкой, которая обрывается 9—10 метровым уступом. 

Абсолютная высота мыса над уровнем реки — 17 м. Площадь — 19,74 га.

История исследований 
Было открыто А. П. Окладниковым во время разведки в районе реки Уды в 1958 году, по первой расчистке им было определено, что это поселение содержит разные по времени слои. В 1968 году раскопки проводил Забайкальский отряд Археологической экспедиции Института истории, филологии и философии СО АН СССР под руководством А. П. Окладникова. Площадь раскопок составила 398 м2 и было вскрыто на глубину 8 м. После раскопок жилище было музеефицировано на месте, камни в обкладе были закреплены цементным раствором, также был укреплен примыкающий к жилищу скальный обвал.

В 1983—1984 годах поселение посетила археологическая экспедиция Читинского государственного педагогического института.

В 2006 году экспедицией Музея БНЦ СО РАН под руководством Л. В. Лбовой проводила раскопки на верхней площадке Санномысского скального останца, расположенного на высоте 15 метров от уровня реки, выше палеолитического жилища, которая обнаружила новые погребения.

В 2009 году памятник был обследован археологическим отрядом ИМБТ СО РАН под руководством В. И. Ташака.

Многослойное поселение Санный Мыс 
Проводившиеся здесь в 1968 году раскопки показали, что поселение имеет несколько горизонтов, то есть многослойное, всего удалось выявить семь слоёв по версии А. П. Окладникова: 1-й — неолитический (бронзовый век), 2-й — мезолитический, 3—7-й — палеолитические. Самый древний из них датируется в пределах 20—25 тыс. лет назад, но он продолжает обсуждаться. В 2006 году Л. В. Лбовой была предложена корректировка к этой схеме, с разбивкой на 10 культурных горизонтов: 1-й слой, в котором было осуществлено погребение определяется железным веком, 2—3-й слои относятся к бронзовому веку, 4—6-й слои отнесены к неолитическому времени, 7—10-й слои отнесены к самому концу плейстоценовой эпохи — началу голоцена.

Остатки очагов, в большинстве слоев были представлены просто в виде золистых пятен или обожженной супеси. Большая часть костей найденная при раскопках была в раздробленном и обожжённом состоянии.

Является одним из самых известных памятников Забайкалья, а также памятником природы и археологии. Это первая находка подобных сооружений в исследованных районах этого края.

Слои по версии А. П. Окладникова

Первый слой 
Верхний неолитический слой сохранился частично, залегал на глубине 0,2—0,35 м и был представлен супесью желто-бурого цвета толщиной до 0,6 м. В этом слое были обнаружены остатки неолитического жилища — землянки, а также каменные изделия представленные миниатюрным наконечником стрелы, нуклеусом гобийского типа, несколькими сработанными нуклеусами, тесловидным орудием, отщепы, пластины, всего 12 артефактов. Кроме то были найдены керамические изделия с оттисками веревочки по всей поверхности и фрагменты орнаментированного и без орнамента гребенчатого штампа. Как предположили исследователи, это было поселение временного типа бродячих охотников развитого неолита.

Второй слой 
Второй мезолитический слой представлен находками полулунных скребел, резцов, наконечников стрел, зубов лошади, всего 83 артефакта. Было расчищено 3 кострища.

Третий, четвертый и пятый слои 
Относятся к палеолитическому времени.

В третьем слое удалось обнаружить крупные скребла сибирского типа, эпилеваллуазские нуклеусы. Находились резцы на крупных сколах и пластинах.

Четвертый и пятый слои характеризуются смешанными материалами, были обнаружены и гобийские нуклеусы и нуклеусы конической форсы, неолитические по облику. Здесь даже были найдены черепки керамики. По мнению А. П. Окладникова, материал здесь переотложен и нетипичен для данных слоев. В обоих слоях была найдена фауна толстокожих и наличие техники леваллуазского нуклеуса, из которых изготавливались ножи и резцы срединного типа. По прежнему встречались и сибирские скребла.

М. В. Константинов предположил что 3—5 культурные слои датируются 11—18 тыс. лет назад. По наличию фауны шерстистого носорога датируется поздним палеолитом.

Всего в этих слоях было обнаружено 9 кострищ, 902 артефакта (нуклеусы для пластин и микропластин, скребки, проколки, резцы, чопперы и т. п.), кости носорога, лощади, оленя, кулана.

Шестой слой 
В этом слое были обнаружены нуклеусы левалуазского типа, подпризматические с резко скошенной площадкой крупные скребла, боковые и срединные резцы, чопперы, ножи из отщепов, крупные пластины до 16 см, кости животных, по большей части принадлежавшие шерстистому носорогу, винторогой антилопе, лошади и горному козлу.

В шестом слое также было раскопано основание овального жилища, которое было сложено из 108 глыб гранита, самые большие длиной более 0,5 м были поставлены на ребро и плотно подогнаны друг к другу, средние и мелкие камни подбирались по размер и заклинивали крупные. Жилище было вытянуто по линии от северо-запада на юго-восток. Толщина кладки составляла примерно 1—1,3 м и высотой 0,7—0,85 м. Кладка жилища была плотной и сплошной. Внутренне пространство помещения имело размеры 8,25×2,80 м, а по внешней линии, включая обкладку — 10,25×5,0 м. Общая площадь основания жилища составляла примерно 23 м2, внутреннее пространство — 18 м2. Северная сторона жилища примыкала к скале и скорее всего была естественной, но возможно, видоизмененной и дополненной. В юго-западной части кладка имела разрыв до 0,4 м, вероятно, это был вход в помещение. Здесь размещался пирамидальный камень, опиравшийся на боковое ребро и поворачивающийся на нем. Возле входа лежали череп носорога (без нижней челюсти). Меж камней юго-западной части внешней обкладки, в западине, располагались два рога винторогой антилопы. Внутри помещения на песчаном полу, по центральной оси были обнаружены остатки трех очагов. Самый крупный располагался по центру и был выложен по всей поверхности уплощенными камнями. Размер золисто-сажистых пятен составляла примерно от 0,9 до 1,4 м, с мощностью в 5—8 см. У западной стенки помещений находилась яма, вероятно всего, хозяйственная. В ней лежали обломок верхней части черепа горного козла и нижняя челюсть носорога. Жилище имело не только хозяйственное предназначение, но и культовое. Череп и рога играли роль натуральных макетов и их составных частей. Население палеолитического слоя вело полубродячий образ жизни.

А. П. Окладниковым было отмечено, что это первое жилище такой конструкции за Байкалом.

По предложению М. В. Константинова, шестой культурный слой датируется в пределах 20—18 тыс. лет назад.

Седьмой слой 
Было обнаружено 4 кострища, нуклеусы, крупная пластина, срединный резец, 17 пластин и фрагментов, 24 отщепа. Седьмой слой самый древний, предполагаемый возраст в пределах 25—20 тыс. лет назад.

Могильник Санный Мыс 

Памятник Санный Мыс включает также и могильные комплексы эпохи бронзы (культуры плиточных, фигурных могил и курганов-керексуров) и эпохи средневековья (могилы-курганы кочевников от хунну до ранних монголов), которые поделены на 4 пункта:

Первый пункт 
Находится на южном склоне горы и частично по береговой террасе, включает 4 плиточные могилы, расположенные по линии с юга-востока на северо-запад. Кроме того, сюда же относятся два надмогильных кургана средневековых кочевников, которые имеют кладку диаметром 3,30 м и высоту до 1,3 м.

Второй пункт 
Расположен западнее первого пункта, на южной стороне горы вокруг двух небольших сопок со скальными выходами. Комплекс Керексуры на южной стороне первой сопки имеет круглую оградку с центральным курганом, на восточной стороне которого находится полоса ритуальных кладок. За ними, подальше от центра, растянувшись по дуге восток—юг—запад расположились ритуальные розетки-кольца. Внутри и южнее керексура находятся плиточные могилы. На юго-восточной стороне склона расположилась фигурная плиточная могила, на севере — круглый керексур, на северо-востоке — большая группа ритуальных кладок или кочевнических могил. У основания второй сопке, на её юго-западной стороне были обнаружены плиточные могилы, на северо-востоке — круглый курган. Всего же зафиксировано 36 надмогильных конструкций, 2 керексура, 4 плиточные могилы, 2 фигурные плиточные могилы и 28 округлых кладок, все они различной степени сохранности.

Третий пункт 
Самый компактный, занимает небольшую территорию. Расположен западнее от второго пункта, на северо-западе от водонасосной станции и юго-западнее горы.  Надмогильные сооружения большинства плиточных могил выполнены большими каменными плитами. Могилы ориентированы относительно друг друга и расположены в несколько рядов. Часть захоронений к моменту открытия уже были разрушены, плиты каменных ящиков либо были вывезены, либо сломаны. Погребальные памятники ограблены и осквернены.  Всего в состав третьего пункта входит 15 плиточных могил.

Четвёртый пункт 
Расположен южнее сопки с субурганом. Захоронения в основном классические плиточные и фигурные могилы, относящиеся к развитому бронзовому веку. Расположены компактно у подножия горы по её юго-восточному склону. Некоторые могилы достигают гребня сопки, а мелкие средневековые курганы сливаются с естественными выходами скальной породы. Южные захоронения расположены на сильно уположенном, а крайне северные на достаточно крутых склонах сопки. Некоторые могилы находятся на некотором расстоянии от основной части.

Одно погребений, относящиеся к четвёртому пункту, было обнаружено в  2006 годы во время экспедиции Музея БНЦ СО РАН и представляет собой неглубокую могильную яму, вложенное в небольшое скальное углубление. Погребенный лежал головой на восток, вверх по течению реки. При зачистки были обнаружены отдельные кости рук, ребра, ноги, плюсны, а также зуб человека. Коллекция находок представлена изделиями из металла, каменными, керамическими и костяным инвентарем. Приблизительный возраст погребения составляет около 2000 лет. Инвентарь погребения, найденные при раскопках, хранятся в Музее Бурятского научного центра СО РАН и представлены оружием, орудиями и украшениями в количестве 13 единиц. Оружие — два наконечника стрел. Орудия труда — фрагменты двух бронзовых ножей, фрагмент узкого ножа с практически прямым обушком и плавным изгибом лезвия к острию, фрагмент острия четырехугольного в сечении шила с вогнутой и выгнутой широкими гранями. Украшения представлены пятью трубчатыми пронизками, проволочным кольцом и фрагментом нашивки. 

Всего в состав могильника четвёртого пункта входит 16 фигурных плиточных могил, 9 плиточных могил, 19 округлых кладок, все они относятся к средневековому времени.

Охранный статус 
Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с Постановлением Совета Министров Бурятской АССР № 624 от 4 декабря 1974 года.

Согласно Постановлению Совета Министров Бурятской АССР № 378 от 2 декабря 1981 года признано памятником природы.

Происхождение названия 
Бытует легенда, что мыс получил свое название Санный или Сонный по историческому событию, якобы в 1891 году цесаревич Николай, который путешествовал по Сибири, заночевал на этом мысе. Охраняли его казаки Сибирского войска и за то, что сон его никто не потревожил, мыс и был назван Сонным (Санным).

Примечания

Литература 
 Книги
 
 

 Статьи
 
 
 
 
 

Памятники природы Бурятии
Археологические объекты Бурятии
История Бурятии
Культура Бурятии
Хоринский район